Eilandsraad (Caribisch Nederland), de eilandsraden van Caribisch Nederland
 Eilandsraad (Nederlandse Antillen), de eilandsraden van de voormalige Nederlandse Antillen
 Eilandraad (Pitcairneilanden)